Flabelligera är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Michael Sars 1829. Flabelligera ingår i familjen Flabelligeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Flabelligera